Voldoende voorwaarde
 Voldoende (statistiek)
 Schoolcijfer
 Voldoende redenen - hoorspel